Goghtanik (armeniano: Գողթանիկ, também romanizado como Goght'anik; antigamente: Ghabakhlu) é uma comunidade rural na província de Vayots Dzor, na Armênia. Ela tinha 220 habitantes em 2008. Sua área é de 22,42 km² (2.242 ha).

Referências 

Cidades da Arménia